Во́лчек — фамилия.

Известные носители 
 Волчек, Александр Александрович (род. 1955) — белорусский учёный, декан факультета инженерных систем и экологии Брестского технического университета. Мастер спорта Республики Беларусь по шашкам, судья по спорту национальной категории.
 Волчек, Борис Израилевич (1905—1974) — советский кинооператор и режиссёр, сценарист, педагог.
 
 Волчек, Галина Борисовна (1933—2019) — актриса и театральный режиссёр, педагог.
 Волчек, Георгий Сергеевич (род. 1963) — российский актер.
 Волчек, Денис Геннадьевич (род. 1971) — российский политик.
 Волчек, Дмитрий Борисович (род. 1964) — русский поэт, прозаик и переводчик, издатель.
 Волчек, Игорь Викторович (род. 1946) — белорусский мультипликатор, композитор и режиссёр.
 Волчек, Наталья Мечиславовна (род. 1972) — белорусская гребчиха.
 Волчек, Николай Акимович (1907—1968) — советский учёный, конструктор.
 Волчек, Яков Иосифович (1912—1988) — русский советский прозаик и драматург, сценарист.

Топоним 
 Волчек — посёлок в Дмитриевском районе Курской области России.

См. также 
 Вольчек, Роман Львович (1923—1993) — тренер по шашкам.